Кейт Дикамилло (; род. 1964) — американская .

Биография 
Родилась в Филадельфии, её отец был зубным техником (ортодонтом), мать — учительницей. В возрасте пяти лет по медицинским показаниям Кейт переехала в , с матерью и старшим братом Куртом, который стал впоследствии историком архитектуры.
Её отец остался в Пенсильвании, продал свою ортодонтическую практику и в семью так и не вернулся.

Кейт Дикамилло получила степень бакалавра по специальности «английский язык» во Флоридском университете в 1987 году, после чего некоторое время работала во Флориде. В возрасте 30 лет переехала в Миннеаполис, где работала на книжном складе. Эта работа вдохновила её на сочинение книг для детей и после встречи с представителем издательства , Кейт издала свою первую книгу «Спасибо Уинн-Дикси» ().

Книга Дикамилло 2003 года «Приключения мышонка Десперо» () была написана по просьбе сына её друга, Люка Бейли, который попросил её написать о сказочном герое с «исключительно большими ушами».

Признание 
 Книга «Приключения мышонка Десперо» в 2004, а книга «Флора и Одиссей: блистательные приключения» () — в 2014 году были удостоена высшей награды США за произведение для детей — Медали Ньюбери.

 Библиотека Конгресса назначила Кейт Дикамилло  на 2014—2015 годы.

Экранизации и инсценировки

Кино 
 В 2005 году книга «Спасибо Уинн-Дикси» была экранизирована компанией 20th Century Fox.
 Студия Universal Pictures выпустила мультфильм «Приключения Десперо» 19 декабря 2008 года.
 В 2021 году для канала Disney+ снят художественный фильм по повести «Флора и Одиссей».
 В 2022 вышел полнометражный фильм по повести «Парящий тигр».
 В 2020 году запущен в производство мультфильм по книге «Слониха фокусника (Как слониха упала с неба)».
 New Line Cinema планировала экранизировать «Удивительное путешествие кролика Эдварда», но этот проект не был реализован.

Театр 
 В 2011 году в Челябинском государственном областном театре кукол им. Вольховского состоялась премьера спектакля «Удивительное путешествие кролика Эдварда».
 Спектакль стал лауреатом 2012 года Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинациях: «Лучшая работа режиссёра» (Александр Борок) и «Лучшая работа художника» (Захар Давыдов).
 В 2018 году в Новгородском театре для детей и молодежи «Малый» состоялась премьера спектакля «Удивительное путешествие кролика Эдварда» в постановке режиссёра Надежды Алексеевой.
 В 2018 году на сцене РГГУ состоялась премьера спектакля «Удивительное путешествие кролика Эдварда» в постановке режиссёра независимого проекта ТК РГГУ «Тёрка» Яны Окландер. Впоследствии спектакль был показан в Центральной детской библиотеке № 46 им И. З. Сурикова и в библиотеке № 29 города Москвы.
 2022 — спектакль «Чудо-свинка Марси Уотсон» (Великолукский драматический театр, реж. Екатерина Кочнева, перевод О. Варшавер).

Библиография

На русском языке 
На русском языке книги Дикамилло выходили в переводе Ольги Варшавер.

На английском языке

Novels 
 Because of Winn-Dixie (2000) / Спасибо Уинн-Дикси
 The Tiger Rising (2001) / Парящий тигр
 The Tale of Despereaux (2003) / Приключения мышонка Десперо
 The Miraculous Journey of Edward Tulane (2006) / Удивительное путешествие кролика Эдварда
 The Magician’s Elephant (2009) / Слониха фокусника (Как слониха упала с неба)
 Bink and Gollie (2010) / Бинк и Голли
 Bink and Gollie: Two for One (2012) / Бинк и Голли. Заглянем в будущее!
 Bink and Gollie: Best Friends Forever (2013) / Бинк и Голли. Друзья не разлей вода
 Flora and Ulysses: The Illuminated Adventures (2013) / Флора и Одиссей: блистательные приключения
 Raymie Nightingale (2016) / Райми Найтингейл – девочка с лампой
 Louisiana's Way Home (2018) / Луизиана находит дом
 Beverly, Right Here (2019) / Беверли отправляется в путь
 The Beatryce Prophecy (2021) / Пророчество о Беатрисе

Early chapter books 
 Mercy Watson to the Rescue (2005) / Свинка Мила. Весёлые приключения
 Mercy Watson Goes for a Ride (2006) / Свинка Мила. Весёлые приключения
 Mercy Watson Fights Crime (2006) / Свинка Мила — настоящая принцесса
 Mercy Watson: Princess in Disguise (2007) / Свинка Мила — настоящая принцесса
 Mercy Watson Thinks Like a Pig (2008) / Свинка Мила. Новые приключения
 Mercy Watson: Something Wonky This Way Comes (2009) / Свинка Мила. Новые приключения Серия «Tales from Deckawoo Drive»

 Leroy Ninker Saddles Up (2014)
 Francine Poulet Meets the Ghost Raccoon (2015)
 Where Are You Going, Baby Lincoln? (2016)
 Eugenia Lincoln and the Unexpected Package (2017)

Picture books 
 A Piglet Named Mercy (2019)
 Louise, the Adventures of a Chicken / Приключения курицы Луизы (2008), худ. Хэрри Блисс
 Great Joy (2007)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Награждённые медалью Джона Ньюбери
Писательницы США XXI века
Английские писательницы XXI века